

Населені пункти та їхні частини
 Рабенди — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Рабенди — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Рабенди — частина села Хмелево в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки